Лучшие синглы США 2002 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2002 год.

Лучший сингл 2002 года «How You Remind Me» (4 недели на № 1 Billboard Hot 100, из них 2 недели в 2001 году в США и 13 недель в чартах Hot Mainstream Rock Tracks и Modern Rock Tracks) записала канадская рок-группа Nickelback. «How You Remind Me» стала самой проигрываемой песней на американском радио за первое десятилетие XXI века (1,2 миллиона раз с момента выхода в 2001 году и заняла четвертое место в списке песен десятилетия хит-парада Billboard.

 Синглы Dilemma и Foolish каждый пробыли на № 1 по 10 недель в 2002 году.
 Сингл «Lose Yourself» рэпера Эминема был на № 1 восемь недель в 2002 году и ещё 4 недели в 2003 (в сумме 12 недель № 1), а сингл Hot In Herre Nelly — семь недель на № 1.

Список 2002 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Hot 100 - Top 100 Songs of Year-End 2002 youtube.com

Чарты Billboard 2002 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2002 год в музыке США